Die Cadre-47/1-Europameisterschaft 1984 war das 24. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 23. bis zum 26. Februar 1984 in Odense, in der dänischen Region Syddanmark statt. Es war die erste Cadre-47/1-Europameisterschaft in Dänemark.

Geschichte 
Gleich bei seiner ersten Cadre 47/1-EM holte sich der erst 22-jährige Bozener Marco Zanetti den Titel. In einem von den Spielern nicht sehr geliebten Spielsystem gewann er das Finale im Tie-Break mit 4:2 gegen Willy Wesenbeek aus Belgien. Auch im Halbfinale, das ausgelost wurde und nicht nach Stärke gesetzt, gewann er gegen Titelverteidiger Thomas Wildförster erst in der Verlängerung mit 40:6. Es beweist aber auch die mentale Stärke des Italieners. Das allgemeine Niveau war durch das Spielsystem deutlich gesunken.

Turniermodus 
Es wurde in drei Gruppen à vier Spieler eine Vorrunde im Round Robin System mit zwei Gewinnsätze bis 125 Punkte gespielt. Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite kamen in die KO-Runde. Hier wurde bei je einem gewonnenen Satz wurde kein dritter Satz gespielt, sondern eine Aufnahme um den Sieg. Die Plätze bis Platz acht wurden ausgespielt. Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrundentabellen

Finalrunde

Platzierungsspiele

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-47/1-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1984
Billardturnier in Odense Kommune